Форт Уи́льямс:
 Форт-Уильям — британская крепость в Калькутте, Индия.
 Касл-Уильямс — форт на Губернаторском острове в Нью-Йорке.